Bobenhausen ist der Name folgender Orte:

 Bobenhausen I, Ortsteil der Gemeinde Ranstadt im Wetteraukreis, Hessen
 Bobenhausen II, Stadtteil der Stadt Ulrichstein im Vogelsbergkreis, Hessen

Bobenhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich von Bobenhausen (~1514–1595), 41. Hochmeister des Deutschen Ordens